

Примечания 

Эфиопия
Аэропорты